Ятабаре — малийская фамилия.
 Ятабаре, Мустафа (род. 1986) — малийский футболист, нападающий клуба «Трабзонспор» и сборной Мали.
 Ятабаре, Самбу (род. 1989) — малийский футболист, полузащитник клуба «Олимпиакос», на правах аренды выступающий за «Генгам».